Die Abkürzung HOG steht für:
 Flughafen Holguín in Kuba (IATA-Code)
 Harley-Davidson Owners Group
 Heimatortsgemeinschaft
 Hermann-Oberth-Gesellschaft
 den Bereich Gaststätten der Handelsorganisation der DDR
 Histogram of oriented gradients, ein Verfahren zur Merkmalsgewinnung in der Bildverarbeitung
 Hugo Obermaier-Gesellschaft
 Landkreis Kassel, Kfz-Kennzeichen (für Landkreis Hofgeismar)
 Hand of God (deutsch Hand Gottes) bei Modellautos ohne Antrieb ein Stellrad für die Lenkung an einer für eine menschliche Hand erreichbaren Stelle (im Gegensatz zur Lenksteuerung an der Position des Fahrersitzes)

HoG als Abkürzung steht für:
 Holbein-Gymnasium in Basel vor der Zusammenlegung mit dem Gymnasium am Kohlenberg zum Gymnasium Leonhard

Siehe auch:

Abkürzung